Wysokie (ukr. Високе = Wysoke) – wieś na Ukrainie w rejonie czerniachowskim obwodu żytomierskiego.

Przypisy 

Wsie w obwodzie żytomierskim
Rejon czerniachowski